Vin har flere betydninger:
 Vinstok - planteslægten Vitis
 Vin – ætanolholdig drik.
 Vincent – vin er kort for Vincent.